The UNCAF Nations Cup 1995 was de 3e editie van de UNCAF Nations Cup, het voetbaltoernooi dat gehouden wordt voor leden van de UNCAF. De eerste 3 landen plaatsen zich voor de CONCACAF Gold Cup van 1996. Het toernooi zou worden gehouden in El Salvador, Honduras zou voor de tweede keer het toernooi winnen.

Deelnemende landen 
7 landen van de UNCAF namen deel.

Speelstad

Voorronde

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase
De nummers 1 tot en met 3 plaatsen zich voor de CONCACAF Gold Cup 1996.

Halve finale

Troostfinale

Finale

Toernooi van de UNCAF
Voetbal in 1995
Voetbal in El Salvador
Sportevenement in El Salvador